Грота има више значења:
 Грота (Горица), је насеље у Италији у округу Горица, региону Фурланија-Јулијска крајина
 Грота (Напуљ), је насеље у Италији у округу Напуљ, региону Кампанија
 Грота (Парма), је насеље у Италији у округу Парма, региону Емилија-Ромања
 Грота (Ређо ди Калабрија), је насеље у Италији у округу Ређо ди Калабрија, региону Калабрија
 Грота (Тренто), је насеље у Италији у округу Тренто, региону Трентино-Јужни Тирол